Кот-д’Ивуар на летних Олимпийских играх 2016 года был представлен 12 спортсменами в 6 видах спорта. Знаменосцем сборной Кот-д’Ивуара на церемонии открытия Игр стала двукратный призёр чемпионата мира 2013 года в спринтерском беге легкоатлетка Мюриэль Ауре, а на церемонии закрытия — стрелок из лука Филипп Куасси, который выбыл из борьбы за медали в первом раунде, уступив французу Жану-Шарлю Валладону.

Игры 2016 года для Кот-д’Ивуара стали тринадцатыми в истории и ранее лишь легкоатлету Габриэлю Тиако удавалось завоевать олимпийскую медаль, став вторым в 1984 году в беге на 400 метров. В Рио-де-Жанейро медальную копилку Кот-д’Ивуара пополнили тхэквондисты. Чейк Салах Сиссе стал первым в истории страны чемпионом Олимпийских игр, завоевав золото в категории до 80 кг, а Рут Гбагби выиграла бронзовую медаль в весовой категории до 67 кг. По итогам Олимпийских игр сборная Кот-д’Ивуара с двумя наградами заняла 51-е место в неофициальном медальном зачёте.

Медали

Состав сборной 

  Дзюдо
 Зулейха Дабонне

  Лёгкая атлетика
 Юа Вильфрид Коффи
 Бен Юссеф Мейте
 Мюриэль Ауре
 Мари-Жозе Та Лу

  Плавание
 Тибо Даньо
 Талита Те Флан

  Стрельба из лука
 Филипп Куасси

  Тхэквондо
 Шейк Саллах Сиссе
 Рут Гбагби
 Мамина Коне

  Фехтование
 Гбахи Гвладис Сакоа

Результаты соревнований

Водные виды спорта

Плавание 

В следующий раунд на каждой дистанции проходят спортсмены, показавшие лучший результат, независимо от места, занятого в своём заплыве.
Мужчины

 Женщины

Дзюдо 

Соревнования по дзюдо проводились по системе с выбыванием. В утешительные раунды попадали спортсмены, проигравшие полуфиналистам турнира. Два спортсмена, одержавших победу в утешительном раунде, в поединке за бронзу сражались с дзюдоистами, проигравшими в полуфинале.

 Женщины

Лёгкая атлетика 

Мужчины
 Беговые дисциплины

Женщины
 Беговые дисциплины

Стрельба из лука 

В квалификации соревнований лучники выполняют 12 серий выстрелов по 6 стрел с расстояния 70-ти метров. По итогам предварительного раунда составляется сетка плей-офф, где в 1/32 финала 1-й номер посева встречается с 64-м, 2-й с 63-м и.т.д. В поединках на выбывание спортсмены выполняют по три выстрела. Участник, набравший за эту серию больше очков получает 2 очка. Если же оба лучника набрали одинаковое количество баллов, то они получают по одному очку. Победителем пары становится лучник, первым набравший 6 очков.

 Мужчины

Тхэквондо 

Соревнования по тхэквондо проходят по системе с выбыванием. Для победы в турнире спортсмену необходимо одержать 4 победы. Тхэквондисты, проигравшие по ходу соревнований будущим финалистам, принимают участие в утешительном турнире за две бронзовые медали.

 Мужчины

 Женщины

Фехтование 

В индивидуальных соревнованиях спортсмены сражаются три раунда по три минуты, либо до того момента, как один из спортсменов нанесёт 15 уколов. В командных соревнованиях поединок идёт 9 раундов по 3 минуты каждый, либо до 45 уколов. Если по окончании времени в поединке зафиксирован ничейный результат, то назначается дополнительная минута до «золотого» укола.

 Женщины

Ссылки 
 Сборная Кот-д’Ивуара  на сайте Sports-reference.com
 Кот-д’Ивуар на официальном сайте МОК

Страны на летних Олимпийских играх 2016 года